Zbigniew Woźniak (1947–2022) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, podsekretarz stanu w URM i KPRM
 Zbigniew Woźniak (ur. 1960) – polski prokurator, generał brygady, zastępca naczelnego prokuratora wojskowego